Нанчитал има више значења:

 Нанчитал (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нанчитал (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику